Příjmení Ufimcev () nosí více osob:

 Anatolij Gavrilovič Ufimcev (1914–2000), kazašský sovětský šachový mistr a šachový teoretik
 Pjotr Jakovlevič Ufimcev (* 1931), ruský fyzik